Dafnis i Chloe
 Daphnis i Chloé (balet)